Figueras steht für:

 Figueres, katalanische Stadt in der Provinz Girona mit nichtamtlichem spanischem Namen

Figueras ist der Familienname folgender Personen:

 Adrià Figueras (* 1988), spanischer Handballspieler
 Estanislao Figueras (1819–1882), spanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Giuliano Figueras (* 1976), italienischer Radrennfahrer
 Ignacio Figueras (* 1977), argentinischer Polospieler
 Jordi Figueras (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Manel Traité i Figueras (1908–1996), katalanischer Bildhauer und Zeichner
 Marcelo Figueras (* 1962), argentinischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Maria Carme Junyent i Figueras (* 1955), spanisch-katalanische Linguistin
 Montserrat Figueras (1942–2011), spanische Sopranistin

Siehe auch:
 Figueiras
 Figueres (Begriffsklärung)
 Figuera